Tanjung Selor kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tanjung Selor (provinshuvudstad i Indonesien), Kalimantan Barat, 
 Kecamatan Tanjung Selor, distrikt, Kalimantan Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar